Storön (naturreservat) kan avse:
Storön (naturreservat, Leksands kommun)
Storön (naturreservat, Nora kommun)
Storön (naturreservat, Kramfors kommun)
Storön, Hälsingland, naturreservat i Nordanstigs kommun